Zeven werken van barmhartigheid - leer van Jezus Christus (Mattheus 25)
 De werken van barmhartigheid (schilderij) - schilderij van Jacob Maeler
 De werken van barmhartigheid (beeldengroep) - beeldengroep uit 2003 van Tineke Smith